Hanak (district), een district van de Turkse provincie Ardahan
Hanak (stad), de hoofdplaats van het district